(né en 1948), journaliste canadien ;
 Michael Harris (né en 1953), musicien américain ;
 Michael Harris (né en 1954), mathématicien américain ;
 , producteur de télévision américain ;
 Michael Harris, cycliste australien ;
 Michael Harris, acteur américain.

 Mick Harris (1967-), musicien anglais.